Јошавица може да се односи на:

 Јошавица (Петриња), насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска
 Јошавица (Вукосавље), насеље у општини Вукосавље, Република Српска, БиХ